Le tournoi de tennis de Fort Myers est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1979, classée en catégorie Futures, se dispute du 5 au .

Regina Maršíková remporte le simple dames. En finale, elle bat Janet Newberry, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Diane Desfor et Barbara Hallquist.

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Fort Myers
 Saison 1979 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1979
Fort Myers
Tennis aux États-Unis en 1979
Tennis en mars 1979